Елена Валлортигара (; ) — итальянская прыгунья в высоту. Лучший результат 2,02 м установлен в 2018 году. В том же году стала второй в мировом списке лучших спортсменок в прыжках в высоту.

Биография 
Елена Валлортигара за свою карьеру завоевала две бронзовые медали молодежного мирового уровня и один раз выиграла национальный чемпионат.

Фантастический прогресс в 2018 году 
Обладая неплохим личным рекордом 1,91 м, установленным в 2010 году в возрасте 19 лет, 2018 году спортсменка показала результат 2,02 м, заняв 2-е место в мире по результатам сезона после Марии Ласицкене. В этом сезоне она показала результаты 1,94 м и выше на 7 соревнованиях.

Личные рекорды 

 Прыжок в высоту: 2,02 м ( Лондон, 22 июля 2018 г.) 
 Прыжки в высоту в помещении: 1,96 м ( Анкона, 23 февраля 2020 г.)

Достижения

Прогресс

Национальные титулы 

 Чемпионат Италии по легкой атлетике
 Прыжки в высоту: 2018
 Чемпионат Италии по легкой атлетике в помещении
 Прыжки в высоту: 2017, 2019, 2020

Примечания 

Прыгуны в высоту Италии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года